Sublime (estética) - conceito utilizado na filosofia
Sublime (banda) - dos Estados Unidos
Sublime (álbum) - da banda homônima

Veja também
Sublimação

Desambiguação